TDX steht für:
 Flughafen Trat (IATA-Code)

tdx steht für:
 Tandroy-Mafahaly (ISO-639-3-Code), Varietät von Malagasy (Sprache), einer der Amtssprachen auf Madagaskar

Abkürzung